L'Union Sportive de Friville-Escarbotin-Belloy, abrégé en US Friville-Escarbotin, est un club de football français basé à Friville-Escarbotin, dans le département de la Somme, fondé en 1926.

Après avoir évolué dans les divisions régionales, l'USFEB joue en Division 4 puis National 3 entre 1981 et 1988 puis de 1990 à 1997, soit quatorze saisons.
Son principal fait d'armes en Coupe de France est un 1/ de finale en 1980-1981 contre l'US Fécamp.

L'équipe première évolue lors de la saison 2022-2023 en Départemental 1, soit l'équivalent de la neuvième division française.

{
"type": "FeatureCollection", "features": [
{ "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [1.546754, 50.085667] },
"properties": { "title": "Stade municipal", "marker-color": "FFFF00", "marker-symbol": "soccer", "marker-size":"medium", "description": ""} },
{ "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [1.5503599, 50.0906200] },
"properties": { "title": "Siège social", "marker-color": "000000", "marker-symbol": "soccer", "marker-size":"medium", "description": ""} },
]
}

Historique

Coupe de France 1980-1981 : l'épopée qui a marqué tout le Vimeu 

L'épopée de l'US Friville-Escarbotin en Coupe de France commence au troisième tour à Blangy-sur-Bresle, le . Habitués à faire de petites carrières en Coupe, les supporters ne sont pas surpris que Friville soit mené par la petite équipe de la Vallée de la Bresle. Mais les Frivillois renversent tout se qualifient pour la suite. Après avoir sorti Gamaches au quatrième tour puis Beaurevoir au cinquième, les Jaunes et Noirs affrontent l'ALM Évreux, solide équipe de DH normande, le . C'est d'ailleurs aux pénaltys que Friville va se qualifier au septième tour, ce qui lui permet de recevoir le SCO Roubaix, très solide équipe de Division 4. Et devant , le , Friville décroche son billet pour les 1/ de finale grâce à sa victoire 2-1 sur les Nordistes, et gagne le droit d'affronter l'US Fécamp, autre équipe de DH normande. Tout le Vimeu bat au rythme des Jaunes et Noirs. Le , au stade Maurice-Thoumyre à Dieppe, pourtant, les Fécampois battent Friville  à 1 après prolongations et mettent fin à l'épopée vimeusienne. C'est d'ailleurs la seule fois dans l'histoire qu'un club du Vimeu a atteint les 1/ de finale.

Résultats détaillés :
  tour : Blangy-sur-Bresle - USFEB (DH) : 1-2
  tour : Gamaches - USFEB (DH) : score inconnu
  tour : Beaurevoir (DH) - USFEB (DH) : score inconnu
  tour : ALM Évreux (DH) - USFEB (DH) : 0-0 a.p. (qualification aux pénaltys)
  tour : USFEB (DH) - SCO Roubaix (D4) : 2-1
 1/ de finale : US Fécamp (DH) - USFEB (DH) : 3-1 a.p. à Dieppe (Seine-Maritime)

Coupe de France 1981-1982 : encore une performance 
Le , l'USFEB, alors tout juste promu en Division 4, tire un gros morceau au  tour de la Coupe de France en recevant le Calais RUFC, promu en Division 2, au stade municipal. Malgré les 2 divisions d'écart, Friville joue sa chance à fond face aux Nordistes mais ne s'inclinent que par un but d'écart (0-1) face à une équipe supérieure. 

Résultat détaillé : 
  tour : USFEB (D4) - Calais RUFC (D2) : 0-1

Galerie

Résultats sportifs

Palmarès

Bilan saison par saison

Bilan sportif

Personnalités du club

Entraîneurs 
 1954-1963 :  René Salembier
 1963-1964 :  Raymond Pelletier
 1964-1974 :  Eugène Grévin
 1974-1980 :  Lionel Sachy
 1980-1984 :  Jean-Louis Delecroix
 1985-1986 :  Robert Tyrakowski
 1986-1988 : / Ladislas Lozano
 1988-1992 :  Robert Buchot
 1989-1992 :  Michel Gomel (en tant qu'entraîneur-adjoint)
 1992-1997 :  Michel Polrot
 2014-2016 :  Joël Vandesteene
 2019-2020 :  Stéphane Roussel
 2020-2021 :  Olivier Delaporte
 depuis 2021 :  Antony Moreaux

Joueurs 
  Alain Bienaimé (1986-1987)
 / Ladislas Lozano (1986-1988)
  Michel Polrot (1953-1956)
  Lionel Sachy (1974-1980)
  Christophe Wargnier (formé au club jusqu'en 1993), professionnel à l'Amiens SC de 1999 à 2002

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Ligue de Picardie de football
 Ligue de football des Hauts-de-France

Liens externes 
 Site officiel